Ben Hur je jméno Wallaceova románu a jeho filmových adaptací.

 Ben Hur: Příběh Kristův – román generála Wallace z roku 1880
 Ben Hur (film, 1907) – němý film
 Ben Hur (film, 1925) – němý film
 Ben Hur (film, 1959) – americký velkofilm oceněný 11 Oscary
 Ben Hur (film, 2003) – animovaný film
 Ben Hur (film, 2010) – dvoudílný televizní film
 Ben Hur (film, 2016) – americký velkofilm
 Ben Hur (divadelní hra) – broadwayská divadelní hra